Lassy ist die Bezeichnung mehrerer Orte und Gemeinden in Frankreich:

 Lassy (Calvados), Ortsteil der Gemeinde Terres de Druance im Département Calvados
 Lassy (Ille-et-Vilaine), Gemeinde im Département Ille-et-Vilaine
 Lassy (Val-d’Oise), Gemeinde im Département Val-d’Oise

Lassy ist außerdem ein Familienname:
 Name einer normannischen Adelsfamilie, siehe Lacy (Adelsgeschlecht)
 Timo Lassy (* 1974), finnischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Lassi (Begriffsklärung)
 Lassie